Cantábria — comunidade autónoma cujo gentílico é cantábrico ou cântabro
Mar Cantábrico — mar litoral do oceano Atlântico que banha as costas norte de Espanha e sudoeste de França
Cordilheira Cantábrica — no norte de Espanha